Sensu steht für:
 Sensu (Musikerin) 
 japanischer Faltfächer, siehe Uchiwa und Ōgi
 Teil verschiedener lateinischer Phrasen, siehe Liste lateinischer Phrasen/S #Sensu
 Sensu (Monitoring), Monitoring-Framework (IT)